Божі́-су-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Божі-су-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Божі-су-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Божі-су-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза